Георг Якоб Фольвейлер (, в ряде источников ошибочно Иоганн Георг Фольвейлер; ,  — , ) — немецкий , теоретик музыки и . Отец Карла Фольвейлера.

Биография 
С 1786 года изучал музыку в Гейдельберге, затем служил ом в оркестре Мангейма, откуда в начале 1790-х годах перебрался в Оффенбах как сотрудник музыкального издательства Иоганна Андре и учитель музыки его сына Иоганна Антона. В 1805—1807 годах возглавлял отделение издательской фирмы Андре в Лондоне, затем вернулся в Оффенбах и работал в том же издательстве до 1818 года. В дальнейшем преподавал в различных городах Германии, среди его учеников, в частности, Фердинанд Хиллер и Георг Алоис Шмитт.

Как теоретик и педагог Фольвейлер ставил своей задачей упрощение теоретических систем И. Ф. Кирнбергера и Ф. В. Марпурга. Ему принадлежат учебник игры на клавире (; 1844), сборник песен для школьного обучения вокалу, камерная музыка.

Литература 
 Kassler M. Vollweiler’s Introduction of Music Lithography to England // The Music Trade in Georgian England / Ed. by M. Kassler. — Ashgate Publishing, Ltd., 2011. — P. 451—506.

Музыковеды Германии